Wang Chen (kunstschilder) (1720-1797), Chinees kunstschilder
 Wang Chen (tafeltennisspeelster) (1974), Chinees-Amerikaans tafeltenisspeelster
 Wang Chen (badmintonster) (1976), Hongkongs badmintonspeelster
 Wang Chen (kunstschaatser) (1986), Chinees ijsdanser